Еле́на Ру́дзите (, урождённая Еле́на Степа́нова, ; ) — латышская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (2015), серебро (2008), бронза (2017).
 : золото (2017, ), серебро (), бронза (2010, ).
 : бронза (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, муж — тоже кёрлингист Янис Рудзитис (), они играют вместе в смешанных и смешанных парных командах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу